Матео, Матеу — іберійське особове ім'я, топонім.

 Матео Гофрілєр
 Матео Ковачич
 Матео Мусаккіо
 Авраам Матео
 Антоніо Матео Лаос
 Хуліо Матеу (1908—1985) — іспанський поет і перекладач
 Сан-Матео
 Сан-Матеу